Місто:
 Красногорівка — Донецька область, Покровський район
Села:
 Красногорівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Красногорівка — Донецька область, Покровський район
 Красногорівка — Полтавська область, Миргородський район

Залізнична станція:
 Красногорівка — залізнична станція в місті Краногорівка Донецької області.